Misza Cziunowicz Ge, ros. Миша Цзюнович Ге, uzb. Misha Tszyunovich Ge (ur. 17 maja 1991 w Moskwie) – uzbecki łyżwiarz figurowy i choreograf pochodzenia chińsko-rosyjsko-koreańskiego, dwukrotny olimpijczyk (2014, 2018), medalista zawodów Grand Prix i Challenger Series, czterokrotny mistrz Uzbekistanu. Zakończył karierę 25 marca 2018 roku.

Kariera 
Łyżwiarstwo zaczął uprawiać w wieku 3 lat. Zdecydował się reprezentować Uzbekistan ze względu na związki matki z tym krajem. Oprócz łyżwiarstwa równolegle zajmował się choreografią zarówno dla siebie jak i innych łyżwiarzy figurowych.

Wziął udział w zimowych igrzyskach olimpijskich 2018 w Pjongczangu. Zajmował 14. miejsce po programie krótkim z 83,90 pkt, zaś w klasyfikacji programu dowolnego był 17. z notą 161,04 pkt, co pozwoliło zająć mu ostatecznie 17. miejsce z notą łączną 244,94 pkt. Został zaproszony przez organizatorów do występu na gali mistrzów.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Choreografowie łyżwiarstwa figurowego
Uzbeccy łyżwiarze figurowi
Uzbeccy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Moskwie
Urodzeni w 1991